Abbey Road har flere betydninger:

 Abbey Road – et album af The Beatles
 Abbey Road (vej) – en vej i det nordlige London i England, som har givet navn til Beatles' album af samme navn
 Abbey Road Studios – et af EMI's indspilningsstudier, der i 1970 blev opkaldt efter Beatles' album